Suffisant (Curaçao), een wijk van Willemstad in Curaçao
 Marinekazerne Suffisant, een marinekazerne in Curaçao